Пасо дел Ганадо има више значења:

 Пасо дел Ганадо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо дел Ганадо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Ганадо, Ла Лома (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Ганадо (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Ганадо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику